Shaik ist der Familienname von:

 Sason Shaik (* 1948), israelischer Chemiker
 Shanina Shaik (* 1991), australisches Model